Iván Molina e Martina Navrátilová hanno battuto in finale Marcelo Lara e Rosie Darmon 6-3, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1974